Sussex (/ˈsʌsɪks/) puede referirse a :

Reino Unido

 Sussex , antigua subdivisión de Inglaterra. 
 Sussex ,  condado actual de Inglaterra.
 Sussex , condado actual de Inglaterra.
 Universidad de Sussex , universidad al sur de Inglaterra.
 Sussex ,  reino sajón en la costa sur de Inglaterra fundado en el siglo V.

Estados Unidos

 Sussex , varias divisiones administrativas bajo el nivel de condado.
 Sussex ,  borough ubicado en el estado de Nueva Jersey. 
 Sussex , lugar designado por el censo situado en la Mancomunidad de Virginia.
 Sussex ,  villa ubicada en el estado de Wisconsin.